Scalphunter – personaggio della DC Comics
Scalphunter – personaggio della Marvel Comics, alter ego: John Greycrow